Bearwood est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Bearwood, banlieue de Poole dans le Dorset
Bearwood, hameau de Pembridge dans le Herefordshire
Bearwood, quartier de Smethwick dans les Midlands de l'Ouest

Homonymie de toponyme